Union pour un mouvement populaire, parti politique français ;
 C'est aussi le nom de deux groupes parlementaires, voir 
 Union pour un mouvement populaire, parti politique congolais.

Voir aussi